Шангала:

 Шангала - село в Петровском районе Ставропольского края
 Шангала - река в Ставропольском крае